Tony Wright kan avse:

 Anthony Wayland Wright – brittisk parlamentsledamot för Cannock Chase
 Anthony David Wright – brittisk parlamentsledamot för Great Yarmouth